Randegan (Dawar Blandong), een bestuurslaag in Indonesië
 Randegan (Kebasen), een bestuurslaag in Indonesië
 Randegan (Sigaluh), een bestuurslaag in Indonesië
 Randegan (Wangon), een bestuurslaag in Indonesië